Bosnisch handbalteam junioren (mannen)
 Bosnisch handbalteam junioren (vrouwen)